Voici la liste localités du comté de Madawaska. Cette liste est destinée à accueillir tous les lieux-dits, hameaux et quartiers du comté de Madawaska, au Nouveau-Brunswick, de manière à les situer dans leur gouvernements locaux respectifs. Les archives provinciales du Nouveau-Brunswick recensent 246 lieux, auxquels s'ajoutent quelques-uns recensés par des chercheurs comme William Francis Ganong. La liste inclut, si possible, le gouvernement local dans lequel est situé la localité, ses coordonnés géographiques, et le type de localité. Les variations légères d'orthographe (ex.: « St » et « Saint ») ne sont pas prises en compte.

Notes et références 
 Notes:

  sur le  des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick:

 Autres références :

Voir aussi

Bibliographie 
 
 

Comté de Madawaska
Géographie du Nouveau-Brunswick
Liste en rapport avec le Nouveau-Brunswick